BH Telecom Премьер-Лига Боснии и Герцеговины 2014/2015 () — 15-й сезон чемпионата Боснии и Герцеговины, который начался 2 августа 2014 года и закончился 23 мая 2015 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте sportsport.ba 

2014/2015
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2014 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2015 году
Босния и Герцеговина